843. godine Verdunskim sporazumom su unuci Karla Velikog podijelili Franačku državu. Ludvig Njemački dobio je istočni dio države koji se prozvao Istočna Franačka. Od te države nastala je buduća Njemačka, a njezini vladari su ubrzo postali i carevima Svetog Rimskog Carstva. Budući da su njemačke zemlje činile najveći dio Carstva ono se krajem srednjeg vijeka počelo nazivati Sveto Rimsko Carstvo Njemačkoga naroda (Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation). U popisu neće biti navedeni mnogobrojni protukraljevi koji nisu imali stvarnu vlast. Gotovo svi vladari u srednjem vijeku bili su prvo izabrani i okrunjeni za kralja,  a tek poslije za cara Svetog Rimskog Carstva. Zato je to posebno naznačeno. Isto tako treba naglasiti da je bilo careva koji nisu vladali područjem Njemačke (poput Berengara, Lamberta od Spoleta i ostalih). Oni su izostavljeni, jer je ovo popis vladara (careva i kraljeva) koji su vladali područjem Njemačke.

Karolinzi

Konradini

Otonska dinastija

Salijska dinastija

Supplinburg

Staufen

Welfi

Staufen

Interregnum

Različite dinastije

Habsburgovci

Wittelsbach

Habsburg-Lothringen

Povezani članci 

 Popis njemačkih careva

Povijest Njemačke
Sveto Rimsko Carstvo
Rimsko-njemački kraljevi i carevi

uk:Імператори Священної Римської імперії